Cloud – gra komputerowa
 CLOUD – eksperyment meteorologiczny przeprowadzany w ośrodku naukowym CERN

Zobacz też 
 Clouds – album muzyczny grupy Tiamat